Gillies kan som auktorsförkortning betyda:

 John Gillies (botaniker)
 Mick Gillies

Robotskapade auktorsförkortningar